54-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 15 по 23 сентября 1975 года во Дворце спорта «Лужники» в Москве (СССР). В нём приняли участие 123 спортсмена из 22 стран. Атлеты были разделены на 9 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок). Этот турнир был проведён в рамках 49-го чемпионата мира.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1975
Чемпионаты Европы в 1975 году
Сентябрь 1975 года
Международные спортивные соревнования в Москве
Спорт в России в 1975 году
1975 год в Москве
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в СССР
Чемпионаты Европы в СССР
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в России
1975 год в тяжёлой атлетике